Plusieurs équipes de hockey sur glace basées à Winnipeg dans la province du Manitoba au Canada ont porté le nom de Jets :
 Jets de Winnipeg, équipe actuelle de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui fait suite au déménagement des Thrashers d'Atlanta.
 Jets de Winnipeg (1972-1996), ancienne équipe de l'AMH puis de la LNH ayant déménagé à Phoenix pour devenir les Coyotes de Phoenix.
 Jets de Winnipeg (LHOu), équipe ayant évolué dans la Ligue de hockey de l'Ouest de 1964 à 1973 avant d'être renommée Clubs de Winnipeg.